Moseniella är ett släkte av bladmossor. Moseniella ingår i familjen Splachnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Moseniella